Handball-Weltmeisterschaft 1995 steht für:
 Handball-Weltmeisterschaft der Männer 1995 in Island
 Handball-Weltmeisterschaft der Frauen 1995 in Österreich und Ungarn